Muddelmow ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Muddelmow, ehemals im Kreis Greifenberg; siehe: Modlimowo (Karnice)
 Muddelmow, ehemals im Kreis Regenwalde; siehe: Modlimowo (Płoty)